Radecki je priimek več oseb:
 Nikolaj Atonovič Radecki, sovjetski general
 Sigismund von Radecki, nemški književnik
 John Radecki, avstrijski umetnik

Glej tudi 
 Josef Radetzky